A Equipe Suíça de Copa Davis representa a Suíça na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Swiss Tennis. Foi campeã em 2014 da Copa Davis e foi finalista do torneio em 1992.

Time atual

Equipe de 2014:

 Roger Federer
 Stanislas Wawrinka
 Michael Lammer
 Marco Chiudinelli

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe suíça)

Suíça